Stade Marseillais Université Club – polisportiva francese con sede a Marsiglia
 Stade Marseillais Université Club – squadra di pallacanestro maschile dell'omonima polisportiva di Marsiglia
 Stade Marseillais Université Club – squadra di pallamano maschile dell'omonima polisportiva di Marsiglia